SPC est un sigle signifiant :
 Statistical process control ou maîtrise statistique des procédés (connu également sous le sigle MSP)
 Signalling Point Code, en téléphonie mobile
 Singapore Petroleum Company Limited, une compagnie pétrolière ayant son siège à Singapour
 Storm Prediction Center, en météorologie
 SPC Vision, un logiciel de maîtrise statistique des procédés
 S-Prit Critik, rappeur toulousain
 Special Purpose Company, utilisée dans le cadre de la titrisation
 Communauté du Pacifique Sud (CPS)
 Surface de Plancher Construit, ou Surface de plancher (SDP), une unité de calcul des surfaces des constructions en France
 Système de Paiement par Chèque, acronyme utilisé par la Banque de France
 SPC Samlip/Shany Paris Croissant Companies, un conglomérat coréen principalement présent dans l'alimentation, notamment dans la boulangerie et la confiserie.
 Sciences Physiques et Chimiques, aussi appelé Physique - Chimie.
 Syndrome post-commotionnel
Summary of Product Characteristics, pour le dépôt d'AMM biocides